Porteur d'espoir est le huitième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Antarès. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 

Les Chevaliers d'Antarès
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2017
2017 en fantasy